Ибзиц () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 
Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30543.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Хофмархер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 АНП занимает 17 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Города-побратимы 
  Златоуст, Россия (с 2016 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Нижней Австрии